Атрибуція — визначення правдивості, автентичності художнього твору, його автора, місця й часу створення на підставі аналізу стилістичних і технологічних особливостей.
 Атрибуція (авторське право) — повідомлення про авторство чи вказання автора твору, що використовується в іншому творі.
 Атрибуція (психологія) — процес, в якому люди пояснюють причини поведінки або подій.
 Атрибуція (джерелознавство) — процес визначення історичного джерела та компонент джерелознавства.
 Атрибуція (комп'ютерна безпека) — процес встановлення відповідальних за хакерську атаку.

Див. також 
 Атрибут